Лома Чина има више значења:

 Лома Чина, Кика, Рестауранте (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лома Чина (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику